Golian bezeichnet unter anderem:

Personen
 Ján Golian (1906–1945), slowakischer Brigadegeneral

Geographische Orte
 Golian (Indien), Dorf in Hoshiarpur, Punjab, Indien
 Golian (Hamadan), Dorf im Kreis Tuyserkan, Hamadan, Iran
 Gelian (Kurdistan), Dorf im Kreis Kamyaran, Kordestān, Iran
 Gelian (Mazandaran), Dorf im Kreis Savādkuh, Māzandarān, Iran
 Golian (Nord-Chorasan), Dorf im gleichnamigen Bezirk, Kreis Schirwan, Nord-Chorasan, Iran 
 Golian (Süd-Chorasan), Dorf im Kreis Birdschand, Süd-Chorasan, Iran

(Die Schreibweise der Ortschaften kann je nach Transkription abweichen)

siehe auch: Gulian